TESE steht als Abkürzung für:
Testikuläre Spermienextraktion 
Thesaurus Europäischer Bildungssysteme

Tese steht für: 
Tese (Sprache), eine Sprache
 Jong Tae-se (auch Chong Tese; * 1984), koreanischer Fußballspieler
 Tese, venetischer Name der Gemeinde Tezze sul Brenta in der Provinz Vicenza, Italien

Siehe auch
Teese
These

Abkürzung